Casasola de Arión kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casasola de Arión (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Casasola de Arión (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar